Cristina-Adela Foișorová () (7. června 1967, Petrosani – 21. ledna 2017, Temešvár) byla rumunská šachistka, dvanáctinásobná účastnice šachové olympiády žen s družstvem Rumunska. Zemřela 22. ledna 2017 po několikadenním kómatu v nemocnici v rumunském Temešváru.

Tituly 
V roce 1991 získala titul velmistryně a v roce 1997 titul mezinárodní mistr.

Šachové olympiády žen

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
  Foisor, Cristina-Adela FIDE karta
  Foișor, Cristina výsledky na ženských šachových olympiádách

Narození v roce 1967
Narození 7. června
Úmrtí v roce 2017
Úmrtí 21. ledna
Rumunské šachistky
Ženy
Úmrtí v Temešváru